Laserpitium daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Léon Dufour och Dc. Laserpitium daucoides ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
daucoides